Натуральне число 1074
 1074 рік до нашої ери
 1074 рік нашої ери